John Stuart peut se référer à plusieurs personnes :

John Stuart († 1331),  comte d'Angus, baron écossais ;
John Stuart (1381-1424), noble écossais,  comte de Buchan, général français durant la guerre de Cent Ans, et premier commandant de la Garde du corps du roi;
John Stuart de Darnley (v.1380-1429), lord de Darnley et comte d'Évreux, soldat et aristocrate écossais allié de la France dans la Guerre de Cent Ans ;
John Stuart (1457?-1479/80),  comte de Mar et Garioch, prince écossais ;
John Stuart (1481/84-1536), comte de March,  duc d'Albany, comte-consort puis gouverneur d'Auvergne ;
John Stuart († 1495),  comte de Lennox ;
John Stuart (1440?-1512),  comte d'Atholl, baron écossais ;
 John Stuart (1457-1479), fils du roi Jacques II d'Écosse, comte de Mar et Garioch ;
John Stuart (v. 1495-1526),  (ou ) comte de Lennox ;
John Stuart († 1579),  d'Atholl ;
John Stuart (1713-1792),  de Bute, premier ministre de Grande-Bretagne de 1762 à 1763 ;
John Stuart (1744-1814),  de Bute  ;
John Stuart (1759-1815), comte de Maida  ;
John Stuart (1780-1847), explorateur canadien et marchand de fourrures  ;
John Stuart Mill, philosophe du  ;
John McDouall Stuart (1815-1866), explorateur, premier européen à avoir traversé l'Australie du sud au nord  ;
John Stuart (1830-1913), homme politique canadien en Ontario ;
John Stuart Robertson (1878-1964), acteur, producteur, scénariste et réalisateur de cinéma canadien ;
John Stuart (1898-1979), acteur britannique.